Cevat Güler – allenatore di calcio turco
 Giovanni Guler von Weineck – diplomatico, storico e cartografo svizzero
 Muratcan Güler – ex cestista turco
 Necati Güler – ex cestista turco
 Sibel Güler – taekwondoka turca
 Sinan Güler – cestista turco